

Personnalités 

  (né en 1988), footballeur allemand ;
  (né en 1969 à Naumburg), journaliste et reporter allemand ;
  (1858-1923), théologien et historien ;
 Gustav Eberlein (1847-1926), sculpteur, peintre et écrivain prussien ;
 Hugo Eberlein (1887-1941), homme politique allemand ;
  (1902-1979), juriste et journaliste allemand ;
  (né en 1931), ingénieur et universitaire allemand ;
  (1917-1986), mathématicien américain, spécialisé en analyse mathématique. Le théorème d'Eberlein-Šmulian et le  portent son nom.

Mathématiques 
 Théorème d'Eberlein-Šmulian, théorème en analyse fonctionnelle.